Џон Њуком је освојио турнир. У финалу је победио Стена Смита резултатом 6-3, 5-7, 2-6, 6-4, 6-4.

Носиоци 
  Род Лејвер (четвртфиналиста)
  Џон Њуком (победник)
  Кен Роузвол (полуфиналиста)
  Стен Смит (финалиста)
  Артур Еш (треће коло)
  Клиф Ричи (четвртфиналиста)
  Илије Настасе (друго коло)
  Клиф Драјздејл (прво коло)

Жреб

Легенда

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 1971.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 1971.